Le Choix de Billy est la quinzième histoire de la série Billy the Cat de Stephen Desberg et Stéphane Colman. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Histoire de Billy the Cat
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1999